Welsh Premier League (walisisk: Uwch Gynghrair Cymru) er den højstrangerende fodboldliga i det walisiske ligasystem. Ligaen blev oprettet i 1992, og indtil 2002 var dens navn League of Wales. På grund af et navnesponsorat er ligaens navn i øjeblikket Corbett Sports Welsh Premier Football League.

Mestre

Flest ligatitler

Alle sæsoner

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Premier Leauge

Etableret i 1991
Fodboldligaer
Fodbold i Wales